Толо́чко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Толочко, Алексей Петрович (род. 1963) — украинский историк.
 Толочко, Виктор Иванович (1922—2006) — украинский живописец.
 Толочко, Пётр Петрович (род. 1938) — украинский историк.
 Толочко, Роман Любомирович (род. 1968) — советский и украинский футболист и тренер.

См. также 
 Толочков
 Толочек